Lianzhu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Lianzhu (socken i Kina, Zhejiang), 
 Lianzhu (socken i Kina, Hunan), 

Robotskapade Kinaförgreningar